Ričardas Berankis ha battuto in finale Jerzy Janowicz 6-3, 6-4

Teste di serie

  Uladzimir Ignatic (quarti di finale)
  Matteo Trevisan (semifinali)
  Fernando Romboli (primo turno)
  Greg Jones (quarti di finale)
  Jonathan Eysseric (secondo turno)
  Stéphane Piro (secondo turno)
  Roman Jebavý (quarti di finale)
  Rhyne Williams (terzo turno)

 Ricardo Urzua-Rivera (primo turno)
 Thomas Fabbiano (semifinali)
 John-Patrick Smith (secondo turno)
 Stephen Donald (primo turno)
 Henrique Cunha (primo turno)
 Ričardas Berankis (campione)
 Guillermo Rivera Aranguiz (primo turno)
 Radu Albot (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

US Open 2007